Bergendy-együttes
 Bergendy, a Bergendy-együttes 1972-es nagylemeze
 Bergendy, a Bergendy-együttes 1973-as német nyelvű nagylemeze

 Bergendy, magyar családnév